Cherry Valley (engl. für „Kirschtal“) ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Valley (Arkansas)
 Cherry Valley (Illinois)
 Cherry Valley (Kalifornien)
 Cherry Valley (Massachusetts)
 Cherry Valley (New Jersey)
 Cherry Valley (New York)
 Cherry Valley (Ohio)
 Cherry Valley (Pennsylvania)
 Cherry Valley (Rhode Island)
 Cherry Valley (Tennessee)

Siehe auch:
 Cherry Valley Township